«Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу» — збірка літературно-критичних статтей українського письменника та літературознавця Богдана Рубчака, що була опублікована у видавництві «Піраміда» в 2012-му році. До книги увійшло 13 есеїв, два з яких («Шевченкові профілі й маски», «Поетичне бачення землі») було перекладено з англійської.

Попри те, що до видання увійшла «лиша частина Рубчакових критичних праць», воно вперше демонструє "зріз" доробку дослідника і є «своєрідним підсумком [його] літературознавчого доробку».

Зміст

Шевченкові профілі й маски: іронічні ролі «я» у поезії Кобзаря

Пробний лет (тло для книги) 
Вперше опубліковано як передмова до книги  «Остап Луцький ‒ молодомузівець». У ній дослідник детально висвітлює постання символізму як напрямку: від По і Бодлера, через Рембо і Верлена до злету цього напрямку наприкінці століття. Рубчак подає національні контексти / інваріанти символізму (бельгійський, англійський, польський, російський), аби врешті решт перейти до його українського вияву (який він тлумачить як «передсимволізм»). 

Стаття є однією з перших спроб показати витоки і становлення символізму в українській літературі й, певною мірою, є предтечею праці Соломії Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі».

Потала нещадних спраг. Про ранню поезію Маланюка

Серце надвоє роздерте

В колі Хорса

Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу

Поетичне бачення землі: три слов'янські варіанти

Вирішальні зустрічі (Про творчість Богдана Нижаківського)

Поезія антипоезії. Загальні обриси поезії Юрія Тарнавського

Міти чужинки. Уваги до творчости Патрісії Килини

Меандрами Віри Вовк

Майстер зористого «перекладу»

Перемога над прірвою. Про поезію Василя Стуса

Відгуки 
Марія Ревакович, авторка передмови до видання, називає «Міти метаморфоз» «подією неабиякого значення». Для неї, це «передусім книга глибоких роздумів поета про поетів», при чому Рубчака цікавлять поет(к)и-міфотвор(и)ці та своєрідне «відчуження» у їхній творчості через «інакомислення». Есеї Рубчака Ревакович називає «обширними, новаторськими, теоретично обґрунтованими», а його аналізи поезій «переплітаються із філософськими міркуваннями», оскільки досліднику йдеться про «онтологічні основи поетичної творчості».

Ярослав Поліщук у рецензії для порталу Літакцент відзначає концептуальність збірки: на його думку, книга окреслює «індивідуальний "канон" української новочасної поезії». Умовно критик поділяє всіх поетів збірки на три формації: перших модерністів, модерністів міжвоєнного періоду та модерністів високої хвилі. До того ж, Рубчак «цілеспрямовано вибирає не найгучніші імена», а концентрується на поет(к)ах, які найбільше сприяли оновленню поезії й «дбали про гармонійне єднання традиції й новизни».

Крім того, на думку Поліщука, Рубчак «володіє рідкісним даром говорити про складне просто й зрозуміло», а його есеї «є ніби начерками до великої праці (…), що має в майбутньому постати». Написані в той самий час (1960-1980-ті), коли на території України панували нині вже забуті «соцреалістичні критики», «Рубчакові нариси – з їхнім чітко заявленим методом та багатством інтелектуального тла — досі сприймаються з неослабним інтересом».

Іван Лучук у рецензії для порталу Захід відзначає своєрідну полеміку Рубчака із книжкою Григорія Грабовича «Тексти і маски». Погоджуючись із поетичною «рамкою», запропонованою упорадником книжки, Лучук додає, що «в кожному його тексті про іншого поета проступає він сам». На думку рецензента, «цю книжку есеїв (…) можна прирівняти до художньої книжки», а про кожну з її статей «можна було б написати окрему розлогу рецензію».

Статті та есеї, що не увійшли до книжки 
 Літературна критика Сергія Єфремова  // 25 років київської української акаднмічної традиції. Нью-Йорк: УВАН, 1993. С. 441-515.
 Taras Shevchenko as an Emigre Poet // In Working Order: Essays Presented to G.S.N. Luckyj. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1990. Pp. 21-56.

Примітки

Джерела 
 Рубчак Б. Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу: есеї / упоряд. Василь Ґабор. – Львів, ЛА «Піраміда», 2012. – 484 с.

Посилання 
 Книга на сайті видавництва   
  Іван Лучук. Есеїстична лабораторія поетики Богдана Рубчака 
 Ярослав Поліщук. До одвічних метаморфоз поезії